Граф Владимир Фёдорович Тизенга́узен (1844—1919) — русский государственный деятель, тайный советник.

Биография 
Из дворян Эстляндской губернии.

Окончив курс в Дерптском университете по юридическому факультету со степенью кандидата, вступил в службу 1 декабря 1868 года в Закавказском крае исполняющим должность младшего чиновника особых поручении при кутаисском военном губернаторе. В 1870 году назначен старшим чиновником, а также заведующим делами Кутаисского правления женского благотворительного общества. В 1871 году — исполняющий должность правителя канцелярии военного губернатора.

В 1876 году назначен сигнахским уездным начальником. В 1878 году за участие в отражении восставших лезгин пожалован орденом Святой Анны 2-й ст. с мечами. Пробыв в Сигнахе более 12 лет, в 1888 году назначен ахалцыгским уездным начальником, а в 1890 году также почётным смотрителем Ахалцыгского городского училища.

В 1890 году назначен Эриванским вице-губернатором. В 1892 году назначен Тифлисским вице-губернатором. 1896 - 1914 гг. - губернатор Эриванской губернии.

Источники 
 

Выпускники Тартуского университета
Тифлисские вице-губернаторы
Эриванские губернаторы
Владимир